Олег Алексеевич Молибога () — советский волейболист, волейбольный тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1978). Заслуженный тренер России (1996). Олимпийский чемпион 1980, двукратный чемпион мира (1978 и 1982), двукратный обладатель Кубка мира (1977 и 1981), четырёхкратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР. Награждён орденом «Знак Почёта».

Игровая карьера 
Выступал за команды «Автомобилист» (Днепропетровск), «Динамо» (Ленинград), с 1975 года — в ЦСКА, с 1976 по 1983 — в сборной СССР. Один из лучших нападающих второго темпа в истории волейбола.

Тренерская карьера 
В 1990—1991 годах работал тренером мужской сборной СССР, в 1992-м — Объединённой команды, в 1996-м — сборной России. В 1992—2004 годах — главный тренер мужской команды ЦСКА. До последнего времени работал инспектором на матчах чемпионата и Кубка России. С 2011 года главный тренер ВК «Ярославич».

Скончался 9 июня 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни.

Достижения

Как игрок 
 Олимпийский чемпион (1980)
 Серебряный призёр Олимпийских игр (1976)
 2-кратный чемпион мира (1978, 1982)
 2-кратный обладатель Кубка мира (1977, 1981)
 4-кратный чемпион Европы (1977, 1979, 1981, 1983)
 Чемпион Европы молодёжных команд (1973)
 7-кратный чемпион СССР (1976—1982)
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (1984)
 Победитель Спартакиады народов СССР (1979)
 Серебряный призёр Спартакиады народов СССР (1983)
 Победитель Кубка СССР (1982)
 3-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов (1977, 1982, 1983)

Как тренер 
 Обладатель Кубка мира (1991)
 Чемпион Европы (1991)
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1990)
 Бронзовый призёр Мировой лиги (1991, 1996)
 3-кратный чемпион России (1994, 1995, 1996)
 Серебряный призёр чемпионата России (1993)
 Бронзовый призёр чемпионатов России (1997, 1998)
 Обладатель Кубка России (1994)

Примечания 

Волейболисты СССР
Игроки ВК ЦСКА Москва
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы мира по волейболу
Чемпионы Европы по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Волейбольные тренеры СССР
Волейбольные тренеры России
Тренеры мужской сборной России по волейболу
Тренеры ВК «Ярославич»